

Persone 
 Antonin Scalia (1936-2016) – avvocato e magistrato statunitense
 Daniela Scalia (1975) – giornalista e conduttrice televisiva italiana
 Eugene Scalia (1963) – politico statunitense
 Jack Scalia (1950) – attore statunitense
 Francesco Scalia (1962) – politico italiano
 Martino Beltrani Scalia (1828-1909) – politico italiano
 Massimo Scalia (1942) – docente e politico italiano
 Pietro Scalia (1960) – montatore italiano
 Raffaele Scalia (1876-1948) – pittore, decoratore e illustratore italiano
 Turi Scalia (1921-2002) – attore italiano
 Valentina Scalia (1971) – scenografa e costumista italiana
 Vito Scalia (1925-2009) – politico e sindacalista italiano

Pagine correlate 
 Giuseppe Scalia